Marata, Maratas, Maratha, Marathas, Marati ou '''Marathi pode referir-se a:

Maharashtra — estado indiano
Maratas (etnia) — grupo étnico indo-ariano do estado indiano de Maharashtra 
Língua marata — língua falada principalmente em Maharashtra, Índia
Império Marata — estado hindu indiano que existiu entre 1674 e 1818